Вогонь і лід може означати:

Книги та література 
 «Вогонь і лід» — вірш Роберта Фроста (1920);
 «Вогонь і лід» — роман Йоганнеса Вільгельма Єнсена;
 «Вогонь і лід» (воїни) — роман із серії «Воїни» Ерін Гантер (2003);
 «Вогонь і лід» — манга Ясуди Цуйоші;
 «Вогонь і лід» — біографія Чарльза Ревсона (1976);
 «Вогонь і лід: Корейська війна, 1950—1953» — книга Майкла Дж. Варгола (2000);
 «Вогонь і лід: Сполучені штати, Канада та міф спільних цінностей» — книга Майкла Джона Адамса та інших (2003);
 Персонажі коміксів: Вогонь (комікс) та Лід (комікс).

Фільми 
 «Вогонь і лід» (1983);
 «Вогонь і лід» (1986);
 «Вогонь і лід: Зимова війна Фінляндії та Росії» — американський документальний фільм про Радянсько-фінську війну (2005);
 «Вогонь і лід: Хроніки драконів» (2008);
 «Дракони: Вогонь і лід» (2004);
 «Вогонь і лід» — телесеріал із Ларк Вурхіс.

Ігри 
 «Вогонь і лід» — абстрактна стратегічна гра (2002);
 «Вогонь і лід» — комп'ютерна гра (1992);
 «Вогонь і лід» (1993);
 Sonic Boom: «Вогонь і лід» (2016).

Музика 
 Вогонь + лід — англійський неофольковий ансамбль;
 «Вогонь і лід» — дует.

Альбоми 
 Fire & Ice (альбом Cali Agents) — 2006;
 Fire & Ice (альбом Kaskade) — 2011;
 Fire and Ice (альбом Стіва Кемпа) — 1983;
 Fire & Ice (альбом Інгві Мальмстіна) — 1992;
 «Вогонь і лід» — альбом Ширлі Браун (1989).

Пісні 
 «Вогонь і лід» — пісня Боба Кетлі із The Tower;
 «Вогонь і лід» — пісня Cinderella із Long Cold Winter;
 «Вогонь і лід» — пісня Eloy із Destination;
 «Вогонь і лід» — пісня Пет Бенатар із Precious Time;
 «Вогонь і лід» — пісня Within Temptation;
 «Вогонь і лід» — пісня із мюзикла Grand Hotel.

Див. також 
 Лід і вогонь